Naga Timbul (Bonatua Lunasi), een plaats in Indonesië
Naga Timbul (Sitahuis), een plaats in Indonesië
Naga Timbul (Lauser), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing